Селф - фамилия:

 Селф, Дафни (род. 1928) — английская модель.
 Селф, Уилл (род. 1961) — британский журналист и писатель.

См. также 
 Селфи (значения)